Miejscowości w USA:
 Menifee – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Menifee – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Menifee (ang. Menifee County) – w stanie Kentucky